Owen Powell (1954. szeptember 3.–) jamaicai nemzetközi labdarúgó-partbíró.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot végzett. 1993-ban a FIFA JB felkérte a nemzeti labdarúgó-szövetségeket, hogy alakítsák meg az önálló asszisztensi (partbírói) keretet. Ezzel az intézkedéssel szétválasztották a mérkőzésvezetői és asszisztensi (megnövekedett feladatok) tevékenységet. Az I. Liga partbírójaként 1999-ben vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Jamaicai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1992-től tartotta nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. A nemzetközi partbírói tevékenységet 1999-ben a FIFA JB 45 éves korhatárának elérésével befejezte.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Franciaországba a XVI., az 1998-as labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbíróként alkalmazta. Három csoportmérkőzésen, az egyik nyolcaddöntőn, az egyik negyeddöntőn működhetett partbíróként. A tornán az önállóan meghívott partbírók még nem kapcsolódtak közvetlenül hazájuk- vagy a kijelölt nemzetközi játékvezetőhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 5.

1998-as labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Konföderációs kupa 
Szaúd-Arábia adott otthont a 2., az 1995-ös konföderációs kupa tornának, ahol kettő találkozón kapott partbírói tevékenységre megbízást.

1995-ös konföderációs kupa

CONCACAF-aranykupa 
Az USA három nagyvárosa adott otthont a 4., az 1998-as CONCACAF-aranykupa labdarúgó tornának, ahol kettő mérkőzésen szolgálhatta partbíróként a labdarúgást.

1998-as CONCACAF-aranykupa

CONCACAF-aranykupa mérkőzés

Források 

Jamaicai labdarúgó-játékvezetők
1954-ben született személyek
Élő személyek